Pangolin peut désigner :
 Les pangolins qui forment l'ordre de mammifères des Pholidotes et dont les espèces actuelles sont classées dans le genre ''Manis''.
 pangolin, un gène de polarité segmentaire, facteur de transcription à HMG box.
 un grade et une fonction dans le livre de science-fiction The Prefect.
 un outil logiciel ayant pour objectif de mettre en œuvre la nomenclature dynamique des lignées SARS-CoV-2.